Muzeul Farmaciei se poate referi la:

 Muzeul Farmaciei din Cluj
 Muzeul de Istorie a Farmaciei din Sibiu